Eiler Hagerup henviser til blandt andre:

 Eiler Hagerup den ældre (1684-1743) – biskop i Trondheim
 Eiler Hagerup den yngre (1718-1789) – biskop i Ribe, Bergen og Kristiansand
 Eiler Hagerup (amtmand) (1736-1795) – dansk-norsk amtmand og deputeret
 Eiler Hagerup (præst) (1766-1826) – dansk-norsk præst
 Eiler Hagerup (forlagsboghandler) (1854-1928) – dansk forlagsboghandler

Se også 
 Eiler Henning Hagerup